Leucadia (griechisch ) bezeichnet:

 in der Antike die griechische Insel Lefkada
 Leucadia (Kalifornien), Ort in Kalifornien
 Leucadia National, eine Holdinggesellschaft

Siehe auch:
 Leocadia